André Béguin ist der Name folgender Personen:

* André Béguin (Offizier)  (1897–nach 1946), Schweizer Offizier 
 André Béguin (Künstler) (* 1927), französischer Maler und Grafiker